Bosznia-Hercegovina
 Babina Rijeka, falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Babina Rijeka, falu Donji Kukuruzari községben, Sziszek-Monoszló megyében